Кич — многозначный термин:

 Кич — одно из явлений массовой культуры, синоним псевдоискусства.

 Кич, Николай Юрьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7838; 26 ноября 1847.
 Кич, Пётр Егорович — Георгиевский кавалер; капитан; № 5882; 1 декабря 1838.
 Кич, Рэй (1900—1929) — американский автогонщик.
 Кич, Стейси (род. 1941) — американский актёр, диктор.

См. также 
 Кича (значения)
 Китч (значения)